Old King Cole steht für:

 King Cole, eine Sagengestalt aus der britannischen Mythologie, siehe Coel (Mythologie)
 Old King Cole, ein englisches Kinderlied über diesen König, siehe Coel (Mythologie) #„Old King Cole“
 Old King Cole (Ballett), ein Ballett von Ralph Vaughan Williams aus dem Jahr 1923
 Old King Cole (Film), ein Silly-Symphonies-Film von Dave Hand aus dem Jahr 1933

Siehe auch:
 Nat King Cole